, peut faire référence à :

Albums 
 , album d', (2005) ;
 , album de Doc Watson, (1966) ;
 , album d'Edwyn Collins, (2007) ;
 , album de Judy Collins, (1984) ;
 , album de René Froger, (1998) ;
 , album du groupe , (2007) ;
  (album de Michael Kiwanuka), album de Michael Kiwanuka, (2012) ;
 , album de New Edition, (1996) ;
 , album de Jimmy Somerville, (2004) ;

Chansons 
 , chanson de Carole King, sur l'album  (1971) ;
 , chanson de Barry Manilow, sur l'album  (1974) ;
 , chanson de Judy Collins, sur l'album  (1984) ;
 , chanson de Bryan Adams, sur l'album  (1987) ;
 , chanson de Oingo Boingo, sur l'album  (1987) ;
 , chanson de , sur l'album  (1993) ;
 , chanson de , sur l'album  (1996) ;
 , chanson de Shihad, sur l'album  (1996) ;
 , chanson de , sur l'album  (1998) ;
 , chanson de , sur l'album  (2001) ;
 , chanson de , sur l'album  (2001) ;
 , chanson de , sur l'album  (2001) ;
 , chanson de Jimmy Somerville, sur l'album  (2004) ;
 , chanson d'Edwyn Collins, sur l'album  (2007) ;
 , chanson de , sur l'album  (2008) ;
 , chanson de , sur l'album  (édition bonus) (2010) ;
 , chanson de Michael Kiwanuka, sur l'album  (2012) ;
 , chanson d'Elton John, sur l'album  (2013) ;
 , chanson de , sur l'album  (2013) ;

Films 
 , film américain de 1912 réalisé par  ;
 , film canadien de 2012 réalisé par  ;
  (Un cœur à prendre) , film américain de 2017 réalisé par Hallie Meyers-Shyer ;

Télévision 
  est le titre original de l'épisode Esprit vengeur, épisode 4 de la saison 10 de la série télévisée X-Files : Aux frontières du réel ;
 , sitcom britannique (2006) ;